Kazimierz Dolny peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Kazimierz Dolny est une ville 
 Kazimierz Dolny est une gmina dont la ville de même nom est le siège administratif (chef-lieu)